Пётр Гладышев:

 Гладышев, Пётр Алексеевич (род. 1989) — российский самбист.
 Гладышев, Пётр Иванович (род. 1850) — русский военный топограф и геодезист, генерал-лейтенант.